Das Swiss Fort Knox (ehemals Swiss Datafortress) ist ein unterirdisches, hochsicheres Rechenzentrum in den Schweizer Alpen. Die beiden umgenutzten Militäranlagen befinden sich in Zweisimmen und Saanen.

Während die Anlage in Saanen im Besitz der SIAG Secure Infostore AG ist, wird der Bunker in Zweisimmen im Rahmen eines Joint Ventures mit dem Bund durch die SIAG betrieben. Unternehmen nutzen diese Anlagen als sicheren Standort für unternehmenskritische, vertrauliche Daten.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rechenzentrum
IT-Sicherheit
Schweizer Wirtschaftsorganisation
Strategischer Bunker
Bauwerk in Saanen
Zweisimmen
Filehosting-Dienst
Umgenutztes Bauwerk in der Schweiz
Bunker in der Schweiz